Кочетовка — село в Ивнянском районе Белгородской области. Центр Кочетовского сельского поселения.

География 
Кочетовка расположена на востоке Ивнянского района, на берегах реки Солотинки. Находится в 27 километрах от райцентра Ивни. В 7 километрах от села проходит федеральная автодорога М2.

История 
Точкой отсчета основания села Кочетовка принято считать конец XVII века, когда южные земли Московского государства подверглись сильной засухе и люди стали искать новое место жительства. По словам старожилов села, «один из поселенцев, по прозвищу Кочет, облюбовал место в зарослях ольхи у протекавшей речки. Через заросли была проделана просека и гать на правый берег. На правом берегу реки построены хаты. В честь поселенца «Кочета» селение стало называться Кочетовка».

В 1810 году в селении была построена церковь, в честь праздника Вознесения Господня.

В 1861 году в селе Кочетовке — «930 ревизионих душ, получивших надел» (земли). По данным переписи 1882 года, Кочетовка входила в состав Обоянского уезда Курской губернии.

В 1901 году появилась земская, а в 1923 году — начальная четырёхклассная школы. С 1935 года начальная школа была преобразована в семилетнюю.

С июля 1928 года Кочетовка находится в Ивнянском районе и является центром Кочетовского сельсовета. 

12 февраля 1936 года в Кочетовском сельсовете открылся родильный дом — первый в Ивнянском районе.

Кочетовка была оккупирована немецкими войсками в октябре 1941 года, освобождена в феврале 1943-го. В годы войны в селе находились силы 6-й армии генерал-лейтенанта И. М. Чистякова.

Во второй половине 1950-х гг. в Кочетовском сельсовете Ивнянского района — Кочетовка и 2 хутора (Кубань и Кулига), а к началу 1970-х гг. в сельсовете осталась только Кочетовка. 

В 1970 году в селе построен овцеводческий комплекс по производству шерсти, который насчитывал более 20 тысяч голов овец.

Население 

К 1890 году в селе насчитывалось 3047 жителей. В 1932 году в Кочетовке проживало 4105 человек.

На 17 января 1979 года в Кочетовке — 1284 жителя, на 12 января 1989 года — 934 (417 муж., 517 жен.) человек.

Примечания

Литература 

 Осыков Б. И. Села белгородские. Энциклопедическое издание/Белгород:Константа 2012

Ссылки 

 Историческая справка о поселении

Населённые пункты Ивнянского района